Мацуте могу бити:

 Мацуте (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Мацуте (Воћин), насељено мјесто у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска